Эпиграф ( — написанное сверху) — многозначный термин, возможные значения:
 Эпиграф — короткая цитата, помещаемая в начале сочинения.
 Эпиграф в исторической науке — древние надписи на камне, керамике, металле, являющиеся объектом изучения эпиграфики.
 Эпиграф в математике — надграфик функции.
 «Эпиграф» — музыкальный альбом Ларисы Долиной.

См. также 
 Псевдоэпиграф